Трейнта-и-Трес:

 Трейнта-и-Трес — город в Уругвае.
 Трейнта-и-Трес — департамент в Уругвае.